Osoby o tym nazwisku:

kobiety:

 Halina Rowicka (ur. 1951) – polska aktorka

mężczyźni:

 Bolesław Rowicki (1899-1940) – kapitan rezerwy Wojska Polskiego
 Leszek Rowicki (ur. 1955) – polski urzędnik
 Mariusz Rowicki (ur. 1985) – polski judoka
 Piotr Rowicki (ur. 1970) – polski piłkarz
 Piotr Rowicki (ur. 1975) – polski pisarz
 Witold Rowicki (1914-1989) – polski dyrygent